Gastronomia
 Saint-félicien (formatge de l'Ardecha)
 Saint-félicien (formatge del Roine)